Ну́ммелин () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1921) — финский хоккеист.
 Нуммелин, Петтери (род. 1972) — финский хоккеист.